

Films 
 Let's Go (1918), een film uit 1918
 Let's Go (1985), een korte film uit 1985

Muziek 
 Let's Go (Pony), een lied van The Routers uit 1962
 Let's Go! (The Ventures), een album van The Ventures uit 1963
 Let's Go (The Cars), een lied van The Cars uit 1979
 Let's Go (The Nitty Gritty Dirt Band), een album van The Nitty Gritty Dirt Band uit 1983
 Let's Go! (Wang Chung), een lied van Wang Chung uit 1986
 Let's Go (Hiroko Moriguchi), een album van Hiroko Moriguchi uit 1994
 Let's Go (Rancid), een album van Rancid uit 1994
 Let's Go (Eurogroove), een lied van Eurogroove uit 1995
 Let's Go (Nocera), een lied van Nocera uit 1997
 Let's Go (Ulfuls), een album van Ulfuls uit 1997
 Let's Go (Trick Daddy), een lied van Trick Daddy in samenwerking met Lil' Jon en Twista uit 2004
 Let's Go!!!, een album van Depapepe uit 2005
 Let's Go (Samy Deluxe), een lied van Samy Deluxe uit 2005
 Let's Go (Shawn Desman), een lied van Shawn Desman uit 2006
 Let's Go (Pharoahe Monch), een lied van Pharoahe Monch uit 2006
 Let's Go (Sidney Samson), een lied van Sidney Samson in samenwerking met Lady Bee en Bizzey uit 2009
 Let's Go (David Campbell), een album van David Campbell uit 2011
 Let's Go (Calvin Harris), een lied van Calvin Harris in samenwerking met Ne-Yo uit 2012
 Let's Go (DJ Rebel), een lied van DJ Rebel uit 2013
 Let's Go (will.i.am), een lied van will.i.am uit 2013
 Let's go (Ali B), een lied van Ali B in samenwerking met Brace en Kenny B uit 2016
 Let's Go (Lucas & Steve, Mike Williams & Curbi), een lied van Lucas & Steve, Mike Williams en Curbi uit 2017
 Let's Go (Loredana), een lied van Loredana uit 2022

 Let's Go, Let's Go, Let's Go, een lied van Hank Ballard and the Midnighters uit 1960

Overig 
 Pokémon: Let's Go, Pikachu! en Let's Go, Eevee!, een videospel
 Let's Go (reisgidsenserie), een Amerikaanse serie reisgidsen